Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wolfgang Schranz che ha battuto in finale Rogier Wassen 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Radomír Vašek (primo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Ionuț Moldovan (primo turno)
 Michal Tabara (semifinali)

 Nuno Marques (secondo turno)
 Davide Scala (primo turno)
 Markus Hantschk (secondo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1998